de Wit bzw. DeWit ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard de Wit (* 1945), niederländischer Physiker
 Frederik de Wit (1610–1698), niederländischer Verleger, Kupferstecher und Kartograph
 Harry de Wit (* 1952), niederländischer Künstler
 Jacob de Wit (1695–1754), niederländischer Künstler
 Jan de Wit (1625–1672), niederländischer Politiker, siehe Johan de Witt
 Jan de Wit (* 1945), niederländischer Politiker
 Jeff DeWit (* 1973), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Johanna Tineke Duyvené de Wit, eigentlicher Name von Tessa de Loo (* 1946), niederländische Schriftstellerin 
 Karina de Wit (* 1976), niederländische Badmintonspielerin
 Maarten de Wit (1883–1965), niederländischer Segler
 Pierre De Wit (* 1987), deutscher Fußballspieler

 Roel de Wit (1927–2012), niederländischer Naturschützer und Politiker
 Santiago de Wit Guzmán (* 1964), spanischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Willie deWit (* 1961), kanadischer Boxer

Siehe auch:
 Sammlung de Wit, Münzsammlung
 De Witt
 DeWitt
 Wit